Motorfietsen:
 Comet (België), een Belgisch historisch motorfietsmerk
 Comet (Bologna), een Italiaans historisch motorfietsmerk
 Comet (Londen), een Brits historisch motorfietsmerk
 Comet (Milwaukee), een Amerikaans historisch motorfietsmerk
 Comet (Minneapolis), een Amerikaans historisch motorfietsmerk

Overige:
Comet (album), een album van The Bouncing Souls
Comet (hop), een hopvariëteit
Comet (internet), een term in de webservertechnologie
Comet (tank), een Britse tank geïntroduceerd in 1944
Comet (schip), het schip van de radiopiraat Radio Scotland
Comet (Grand Theft Auto), een fictieve auto in de Grand Theft Auto-reeks, gebaseerd op een Porsche 911
Operation Comet, een plan waaruit Operatie Market Garden ontstond
 De Havilland Comet, het eerste passiersstraalvliegtuig

Zie ook 
 Komet (doorverwijspagina)